«Таганська» — назва станцій Московського метрополітену:
 «Таганська» — Тагансько-Краснопресненська лінія.
 «Таганська» — Кільцева лінія.